Cardinal puede referirse a:

 Número cardinal o nominativo.
 Punto cardinal.
 Cardenal (color).
 Fernando Alberto Dos Santos "Cardinal", jugador de fútbol sala portugués.
 Stanford Cardinal, equipo deportivo de la universidad de Stanford, en Estados Unidos.
 Uva cardinal, variedad de uva de mesa.
 Cardenal (catolicismo).
 Cardinal (Madrid), grupo de Heavy Metal (Madrid, España).